Матве́й Алексе́евич За́йцев (1908 — ?, Москва) — советский футболист.

Карьера 
За свою карьеру выступал в московских командах «Спартак», «Дукат» и «Металлург».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Металлург» Москва